Будинов (Будинова) — фамилия:

 Будинов, Дмитрий Тимофеевич (1875—1940) — советский рентгенолог.

 Будинова, Славка (1924—2002) — чешская актриса.

См. также 
 Будин
 Будино
 Буданов